Volleybal is een van de sporten die in teamverband op de Olympische Zomerspelen worden beoefend.

 Beachvolleybal
In 1996 werd het beachvolleybal aan het programma van de Olympische Spelen toegevoegd. Zowel voor de mannen als de vrouwen wordt een toernooi georganiseerd.

 Volleybal
Sinds 1964 staat dit onderdeel op het programma van de spelen. Zowel voor de mannen als de vrouwen wordt een toernooi georganiseerd.

Onderdelen

Beachvolleybal

Medaillewedstrijden

Mannen

Vrouwen

Meervoudige medaillewinnaars 
De Amerikaanse Kerri Walsh Jennings is de 'succesvolste medaillewinnaar' in het beachvolleybal met drie goudenmedailles en een bronzen.

Volleybal

Medaillewedstrijden

Mannen 

 (1) Geen finale gespeeld, toernooi met tien teams, waarbij alle teams eenmaal tegen elkaar speelden.

Vrouwen 

 (1) Geen finale gespeeld, toernooi met zes teams, waarbij alle teams eenmaal tegen elkaar speelden.
 (2) Geen finale gespeeld, toernooi met acht teams, waarbij alle teams eenmaal tegen elkaar speelden.

Meervoudige medaillewinnaars (individueel) 
Ana Fernández won tijdens de edities van 1992, 1996 en 2000 een gouden medaille en in 2004 een bronzen medaille en is daarmee de 'succesvolste medaillewinnaar' in het zaalvolleybal.

Medaillespiegel 
N.B. Medaillespiegel is bijgewerkt tot en met de Olympische Spelen van 2020.
Zaalvolleybal

 Beachvolleybal